Titularisation peut faire référence à :
 Professeur titulaire
 Titularisation (éducation)

Voir aussi 
 Chercheur non titulaire
 Chercheur titulaire